A La Liga 2000-01-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, hetvenedik kiírása. A szezon 2000. szeptember 9-én kezdődött és 2001. június 17-én ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonnyolcadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1